EarthBound - jogo para Super Nintendo
EarthBound (série de jogos) - série de jogos da Nintendo
Earthbound (álbum de King Crimson)
Earthbound (álbum de The Fifth Dimension)
Earthbound (álbum de Sophie Barker)
Earthbound (1920), filme mudo
Earthbound (1940), filme 

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas